Edward D. Ives
 Edward Ives (wioślarz)